Momo en de tijdspaarders (boek)
MOMO en de tijdspaarders (opera), de op het boek gebaseerde opera
Momo (film), het op het boek gebaseerde film